Николай Эдуардович Шмеман (24 ноября 1850, Санкт-Петербург — 13 января 1928, Париж) — русский юрист и государственный деятель, сенатор, член Государственного совета Российской империи.

Семья 
 Дед — Александр Шмеман, , принявший православие, купец 3-й гильдии из Тукума Курляндской губернии.
 Отец — Эдуард Александрович (Кристиан Эдуард) Шмеман (1825—1919) — настройщик фортепьяно.
 Мать — Ольга Александровна, урожденная Залесская (? — 1914) — из мещан Санкт-Петербурга.
 Жена — Анна Андреевна, урожденная Дурдина (1861—1924) — дочь потомственного почётного гражданина.
 Дочь — Елена (1881 — ?).
 Сын — Андрей (1882—1961) — служил в Сенате, статский советник, жил в эмиграции в Венгрии и Франции.
 Дочь — Ольга, в замужестве Бреверн (1884 — ?), замужем за К. Ю. Бреверном.
 Сын — Сергей (1885—1916) — лейтенант флота.
 Дочь — Мария, в замужестве Доливо-Добровольская (1887 — ?).
 Сын — Дмитрий (1893—1958) — офицер лейб-гвардии Семёновского полка, в Гражданскую войну служил в белой Северо-Западной армии в чине капитана, эмигрант.
 Дочь — Наталия, в замужестве Полуектова (1895 — не ранее 1928).
 Внук — протопресвитер Шмеман, Александр Дмитриевич.
 Внук — Шмеман, Андрей Дмитриевич.
 Правнук — Шмеман, Сергей Александрович

Биография 
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1872)

 С 1872 служил в департаменте министерства юстиции, коллежский секретарь.
 С 1874 — младший помощник столоначальника.
 С 1875 — титулярный советник.
 С 1876 — старший помощник столоначальника.
 С 1877 — столоначальник, затем старший столоначальник.
 С 1878 — коллежский асессор.
 С 1879 — и. д. редактора департамента министерства юстиции.
 В 1880 — редактор департамента министерства юстиции. В том же году был по прошению уволен от службы по домашним обстоятельствам.
 В 1883 вернулся на службу в прежней должности.
 С 1883 служил в отделении государственной экономии Государственной канцелярии.
 С 1885 — помощник статс-секретаря Государственного совета сверх штата, надворный советник (с 1886 — в штате, коллежский советник).
 С 1888 — статский советник.
 С 1890 — действительный статский советник.
 С 1890 — и. д. статс-секретаря департамента законов Государственного совета.
 С 1891 — статс-секретарь департамента законов Государственного совета.
 С 1893 — директор 2-го департамента министерства юстиции.
 С 1894 — директор 1-го департамента министерства юстиции.
 С 1895 — вновь директор 2-го департамента министерства юстиции
 С 1896 — тайный советник.
 С 1900 — сенатор и управляющий межевой частью на правах товарища министра юстиции.
 С 1905 — член Государственного совета (с оставлением сенатором).
 В 1906—1916 — председатель постоянной комиссии личного состава и внутреннего распорядка Государственного совета.
 С 1910 — действительный тайный советник.
 С 1912 — председатель особого присутствия Государственного совета по делам о принудительном отчуждении недвижимых имуществ и вознаграждении их владельцев (с 1906 был его членом).
 В 1917 назначен Временным правительством в 1-й департамент Сената.

В 1874 участвовал в работе комиссии о волостных судах. В 1894 был командирован в Гаагу для обсуждения на международной конференции вопросов международного частного права. Входил в состав комиссии и Особого совещания для предварительного обсуждения проекта Межевого устава.

В Государственном совете входил в группу Центра, включавшую в себя умеренно-либерально членов верхней палаты, в 1909 стал товарищем её председателя. Возглавлял ряд комиссий по законопроектам — в том числе особую комиссию по законопроекту «О землеустройстве», согласительные комиссии по законопроектам «О страховании рабочих от несчастных случаев и об обеспечении рабочих на случай болезни», «О вознаграждении пострадавших вследствие несчастных случаев служащих, мастеровых и рабочих на железных дорогах, открытых для общего пользования, а равно членов семейств данных лиц» и др.

Деятельность после 1917 
После прихода к власти большевиков некоторое время оставался в России, в 1920 служил в конторе коммунального хозяйства, бедствовал, был вынужден продавать вещи. Затем смог выехать за границу и скончался в эмиграции.

Награды 
 орден св. Станислава 3-й степени (1876).
 орден св. Владимира 4-й степени (1880).
 орден св. Владимира 3-й степени (1893).
 орден св. Станислава 1-й степени (1895).
 орден св. Анны 1-й степени (1900).
 орден св. Владимира 2-й степени (1902).
 орден Белого орла (1905).
 орден Александра Невского (1913).

Библиография 
.
 Бородин А. П. Государственный совет России (1906—1917). Киров, 1999. С. 277.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Сенаторы Российской империи
Юристы Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Действительные тайные советники
Русские эмигранты первой волны во Франции